Esta é uma lista dos 417 municípios do estado da Bahia por área urbana, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação 

BA Area Urbana
Area Urbana